La Iglesuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Iglesuela del Cid (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 La Iglesuela (ort i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar